Мачинга () — округ в Южном регионе Малави. По состоянию на 2009 год население округа составляло 366 000 человек. Площадь территории составляет 3771 км². Административный центр — город Мачинга.

География 
На востоке округ граничит с Мозамбиком. Основным источником воды является река Шире.

Экономика 
Основа экономика составляет выращивание кукурузы, табака, риса и арахиса, а также рыболовство на озёрах Чилва и Чиута.

Уровень заражения ВИЧ составляет 14,2 %.

Примечания 

Округа Малави